

Стрільниково — село, Атюр'євський район, Мордовія
 Стрільниково — селище, Атюр'євський район, Мордовія
 Стрільниково — село, Чаїнський район, Томська область